Muzel (auch Muzell, Muzelius) ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Muzel (1684–1753), deutscher Philologe und Schulmann
 Friedrich Ludwig Hermann Muzell (1715–1784), deutscher Arzt, Leibarzt Friedrichs des Großen
 Hans-Udo Muzel, deutscher Diplomat
 Heinrich Wilhelm Muzel (1723–1782), Freund Johann Joachim Winckelmanns und Erbe Philipp von Stoschs
 Philipp Ludwig Muzel (1756–1831), deutscher evangelisch-reformierter Theologe

Siehe auch:
 Musel
 Mutzel
 Mutzl